Bieg na 100 m przez płotki kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrana w dniach 17–19 sierpnia 2008 roku.

Przebieg zawodów

Runda 1

Półfinał

Finał

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008